Gerald Abrahams (Liverpool, 15 de abril de 1907 - 15 de Março de 1980) foi um forte enxadrista amador na década de 1930, autor sobre xadrez e barrister britânico.
Ele é melhor conhecido pela Defesa Abrahams e pela autoria de vários livros de xadrez, incluindo The Chess Mind, Teach Yourself Chess, Test Yourself Chess, Pan Book of Chess, Handbook of Chess, Not Only Chess, Brilliancies in Chess e Technique in Chess.

Ligações externas 

Jogadores de xadrez do Reino Unido